Список лидеров кинопроката США 2006 года содержит аннотированное перечисление фильмов, которые занимали первое место в США по итогам сборов каждой из недель 2006 года.

Список 
Указаны сборы в кинопрокате за одну текущую неделю.

См. также 
 2006 год в кино

Примечания 

Списки лидеров кинопроката США